Bárðarson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), l'un des premiers colons scandinaves/européens du Groenland ;
 Ingi Bárðarson (mort en 1217), roi de Norvège de 1205 à 1217 sous le nom de Inge II de Norvège ;
 Skúli Bárðarson (mort en 1240), jarl norvégien, prétendant au trône de Norvège ;
  (), religieux norvégien auteur d'une description du Groenland ;
  (mort en 1481), prêtre islandais puis abbé du  ;
  (1880–1933), naturaliste islandais.

Notes et références